Plectodon är ett släkte av musslor. Plectodon ingår i familjen Cuspidariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Plectodon